Die Gänseprinzessin steht für:
 Die Gänseprinzessin, Fernsehtitel von Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen Pferd Falada, DDR-Märchenfilm (1989)
 Die Gänseprinzessin (2022), deutscher Märchen-Fernsehfilm

Siehe auch:
 Die Gänsemagd